Эрвин Гертс (; 18 апреля 1890 года, Гамбург, Германия — 10 февраля 1943 года, Берлин, Германия) — полковник Люфтваффе, журналист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
Эрвин Гретс родился 18 апреля 1890 года в Гамбурге. Несмотря на юный возраст, уже во время Первой мировой войны он получил звание лейтенанта.

В 1932 году был главным редактором официального периодического издания города Оберхаузен, затем был корреспондентом Tägliche Rundschau в Берлине. В 1928 году в Дуйсбурге познакомился с Харро Шульце-Бойзеном, а в 1935 году вступил в организацию, полуичвшую название «Красная капелла». С 1934 года жил в Берлин-Лихтенраде.

9 октября 1942 года был арестован гестапо. Имперский военный трибунал признал его виновным в «разглашении военной тайны» и приговорил к высшей мере наказания. 10 февраля 1943 года в тюрьме Плёцензее в Берлине приговор был приведен в исполнение.

Память 
По адресу последнего места проживания Эрвина Гретса в Берлине на Уландштрассе, 41а установлен мемориалный камень.

Избранные сочинения 
 Der Aufklärungsflieger. Seine Aufgaben und Leistungen und die Überraschung im künftigen Kriege. Berlin 1939

Литература 
 Barbara Gehrts: Nie wieder ein Wort davon. München 1989, ISBN 3-423-07813-8.
 Gilles Perrault: Auf den Spuren der Roten Kapelle. Europaverlag, Wien/München 1994, ISBN 3-203-51232-7.
 Gert Rosiejka: Die Rote Kapelle. «Landesverrat» als antifaschistischer Widerstand. ergebnisse-Verlag, Hamburg 1986, ISBN 3-925622-16-0.
 Leopold Trepper: Die Wahrheit. dtv, München 1978, ISBN 3-423-01387-7.

Ссылки 
 Книги об Эрвине Гертсе на сайте Немецкой государственной библиотеки
 Эрвин Гертс на сайте Bam-portal.de

Примечания 

Члены Красной капеллы
Источники разведки СССР
Казнённые во Вторую мировую войну
Офицеры нацистской Германии